Em botânica, chamam-se megasporófilos às escamas ou folhas femininas dos cones ou pinhas das plantas do grupo das gimnospermas que contêm os óvulos que, depois de fecundados darão origem às sementes.

Este nome deriva de megásporo ou esporo feminino e da palavra grega "filos" = "folha". A pinha feminina, também conhecida por megastróbilo, é formada por essas folhas modificadas que são equivalentes a megasporângios.

Ver também:
alternância de gerações
coníferas
reprodução

Reprodução vegetal